Соревнования по велоспорту на треке на дистанции 20 километров среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 14 июля. Приняли участие 44 спортсмена из 11 стран. Временной лимит на гонки составлял 40 минут.

Призёры

Соревнование

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований